Лаланн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Лаланн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер